Carlos Dias (Camapuã, ) é um compositor, cantor, produtor musical, arranjador e contrabaixista brasileiro.

Compositores de Mato Grosso do Sul
Cantores de Mato Grosso do Sul
Arranjadores de Mato Grosso do Sul
Contrabaixistas de Mato Grosso do Sul
Produtores musicais de Mato Grosso do Sul
Naturais de Camapuã